Доктор Дулиттл — персонаж серии книг Хью Лофтинга, добрый доктор, который лечит животных, прототип доктора Айболита.
 Доктор Дулиттл (фильм, 1967) — фильм Ричарда Флейшера по роману Хью Лофтинга.
 Доктор Дулиттл (фильм, 1998) — фильм Бетти Томас по роману Хью Лофтинга.
 Доктор Дулиттл 2 — фильм 2001 года, продолжение фильма 1998 года.
 Удивительное путешествие доктора Дулиттла — фильм 2020 года.